Bochalema kan syfta på:

Colombia 

 Bochalema (kommun), Norte de Santander, 
 Bochalema (ort), Norte de Santander,